Buckhorn (Kentucky)
Buckhorn (Pennsylvania)
Buckhorn (Hamburg), een buurt in Hamburg
Buckhorn (metrostation), een station van de Hamburgse metro